Голубок:
 Голубок — уменьшительно-ласкательная форма слова голубь.
 Голубок морской или тонкоклювая чайка — распространённая морская птица семейства чайковые.

Гидроним
 Голубок — река в России, протекает в Пермском крае.

Фамилия
 Голубок, Владислав Иосифович (1882—1937) — советский актёр, режиссёр, белорусский писатель, художник, декоратор, первый народный артист Белорусской ССР.

См. также 
Голуб
Голубка
Голубков
Голубкина
Голубки